

Географія

Вірменія 
 Лор — село у Вірменії.

Німеччина 
 Лор () — річка в Німеччині, приток Майну.
 Лор-ам-Майн — місто в Німеччині, в землі Баварія.

Франція 
 Лор () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Лор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Лор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн

Медицина 
 ЛОР — оториноларингологія, розділ медицини та медична спеціальність, що спеціалізується на діагностиці й лікуванні патологій вуха, горла, носа, а також голови та шиї.
 Лор — практикуючий лікар-оториноларинголог (ЛОР-лікар, від «ларингооторинолог»).

Носії прізвища 
 Лор, Іна (1903–1983) — швейцарська композиторка і музикознавиця нідерландського походження.
 Лор, Марі (1890–1975) — австралійсько-британська акторка театру і кіно.
 Лор, Елен (народ. 1965) — німецька автогонщиця.
 Лор, Фердинанд-Самюель (1791–1854) — швейцарський композитор, диригент, хормейстер, музичний педагог.

Різне 
 Лор ( — пояс, стрічка) — в іконописі деталь убирання архангелів — широка довга смуга тканини, прикрашена перлами та дорогоцінним камінням; запозичена з убирання візантійських імператорів.
 ЛОР — скорочення назви  в Латвії.
 Лор ( — знання) — сукупність основної інформації про світ того чи іншого художнього твору (канон). Спочатку термін застосовувався щодо фентезі, ігор та фантастики з великими пропрацьованими всесвітами на кшталт «Володаря Кілець», «TES», «WarCraft», «Зоряних Війн», «Warhammer 40000» і т.п.